Сарыжаз — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Сарыжаз — село в Райымбекском районе Алматинской области.
 Сарыжаз — село в Сузакском районе Южно-Казахстанской области.